Павлиш () — село в Сербии, в общине Вршац, в Южно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 2237 жителей (по переписи населения 1991 года — 1999 жителей).

В селе есть основная школа имени Джуры Якшича; улицы с асфальтобетонным покрытием, есть водопровод.

4 ноября 1942 года в селе немецкими оккупантами был убит народный герой Жарко Зренянин Уча, в честь которого назван город Зренянин.

Демография 
В селе Павлиш, по переписи 2002 года проживали 1750 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 38,5 лет (37,2 года у мужчин и 39,8 года у женщин). В селе есть 677 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 3,30.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Воеводины